Sitio de Malta puede referirse a:

 Sitio de Malta (1429) intento de los Hafsíes de ocupar la isla. 

 Sitio de Malta (1565) o Gran Sitio de Malta en el que el Imperio otomano, atacó la isla, defendida por los Caballeros Hospitalarios.
 Sitio de Malta (1798-1800) en el que británicos y malteses atacaron la isla controlada por los franceses durante las Guerras revolucionarias francesas.
 Sitio de Malta (1940), en el que las potencias del Eje atacaron la isla controlada por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial.